Carne oder Carné ist der Name mehrerer Orte und Personen:

Carne ist der Name:
 einer antiken Stadt in Phönizien, siehe Karnos
 eines Filmes von Gaspar Noé von 1991, einem Vorläufer von Menschenfeind
 der römischen Göttin Carne, die später Cardea genannt wurde

Carne  ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Carne (1817–1873), britische Geologin und Schriftstellerin, Tochter von Joseph Carne
 John Carne (1789–1844), britischer Reisender und Autor
 Joseph Carne (1782–1858), britischer Geologe und Industrieller
 Joseph Edmund Carne (1855–1922), australischer Geologe
 Judy Carne (1939–2015), britische Schauspielerin

Carné ist der Name von:
 Saint-Carné, einer französischen Gemeinde im Departement Côtes-d'Armor

Carné ist der Familienname folgender Personen:
 Louis de Carné (1804–1876), französischer Journalist, Politiker und Historiker
 Louis de Carné (Entdecker) (1844–1870/71), französischer Entdecker
 Marcel Carné (1906–1996), französischer Filmregisseur
 Marine de Carné-Trécesson (* 1963), französische Diplomatin
 Mercedes Carné (1908–1988), brasilianische Tangosängerin und Schauspielerin